Název Poříčí má více obcí:

 1) Červené Poříčí, obec v okrese Klatovy
 2) Horní Poříčí (okres Strakonice), obec v okrese Strakonice
 3) Horní Poříčí (okres Blansko), obec v okrese Blansko
 4) Královské Poříčí, obec v okrese Sokolov
 5) Poříčí nad Sázavou, obec v okrese Benešov
 6) Poříčí u Litomyšle, obec v okrese Svitavy
 7) Prostřední Poříčí, obec v okrese Blansko
 8) Spálené Poříčí, obec v okrese Plzeň-jih
 9) Velké Poříčí, obec v okrese Náchod

části obcí
 10) Dolní Poříčí (Horní Poříčí), část obce Horní Poříčí v okrese Strakonice
 11) Dolní Poříčí (Křetín), část obce Křetín v okrese Blansko
 12) Malé Poříčí, část města Náchod v okrese Náchod
 13) Poříčí (Chyše) – část obce Chyše v okrese Karlovy Vary
 14) Poříčí (Boršov nad Vltavou) – část obce Boršov nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Poříčí (zámek) – zámek v Boršově nad Vltavou
 15) Poříčí (Křelovice) – část obce Křelovice v okrese Pelhřimov
 16) Poříčí (Trutnov) – část města Trutnov v okrese Trutnov
 17) Poříčí (Broumov) – část města Broumov v okrese Náchod
 18) Poříčí (Přibyslav) – část města Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod
 19) Přední Poříčí, část města Březnice v okrese Příbram
 20) Zadní Poříčí, část města Březnice v okrese Příbram

místní části obcí
 Poříčí (Havlíčkův Brod), místní část Havlíčkova Brodu

zaniklé obce a osady 
 22) Poříčí (Praha) na území dnešního Nového Města v Praze (od ní pak pochází název ulice Na Poříčí)

ulice
 Poříčí (Brno) je ulice na pravém nábřeží řeky Svratky v Brně

Externí odkazy